Vaterpolo reprezentacija Hrvatske predstavlja Hrvatsku u međunarodnim takmičenjima u vaterpolu. 

Vaterpolisti Hrvatske su učestvovali u jugoslovenskim reprezentacijama od 1932. godine.

Rezultati na međunarodnim utakmicama

Olimpijske igre

Svetska prvenstva
 1994 — 4. mesto
 1998 — 9. mesto
 2001 — 8. mesto
 2003 — 9. mesto
 2005 — 4. mesto
 2007 —  Pobednik
 2009 —  3. mesto
 2011 —  3. mesto
 2013 —  3. mesto
 2015 —  2. mesto
 2017 —  1. mesto
 2019 —  3. mesto

Evropska prvenstva
 1993 — 4. mesto
 1995 — 4. mesto
 1997 — 4. mesto
 1999 —  2. mesto
 2001 — 4. mesto
 2003 —  2. mesto
 2006 — 7. mesto
 2008 — 4. mesto
 2010 —  Pobednik
 2012 — 9. mesto
 2014 — 5. mesto
 2016 — 7. mesto
 2018 —  3. mesto
 2020 — 4. mesto
 2022 —  Pobednik

Svetska liga

Svetski kup 
 1991 — Nije učestvovala
 1993 — Nije učestvovala
 1995 — 8. mesto
 1997 — 8. mesto
 1999 — Nije učestvovala
 2002 — 8. mesto
 2006 — 4. mesto
 2010 —  2. mesto

Selektori
 Duško Antunović (1991—1993)
 Bruno Silić (1993—1998)
 Neven Kovačević (1998—2001)
 Veselin Đuho (2002—2003)
 Zoran Roje (2003—2005)
 Ratko Rudić (2005—2012)
 Ivica Tucak (2012—danas)

Vidi još
 Vaterpolo reprezentacija Jugoslavije

Spoljašnje veze

 Vaterpolo savez Hrvatske - zvaničan sajt

Хрватска
Репрезентације Хрватске
Ватерполо у Хрватској